Evangelical United Brethren Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Evangelical United Brethren Church (Dayton, Oregon), NRHP-ID: 87000346
 Evangelical United Brethren Church (Watertown, South Dakota), NRHP-ID: 88003026